Чемпионат мира по международным шашкам 1997 года прошёл 13—25 октября в Миньске-Мазовецком, Польша по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменок из 8 стран. Чемпионкой мира стала представительница Латвии Зоя Голубева. Второе-третье место в ходе турнира поделили представительницы Польши Эва Минкина и Белоруссии Ольга Камышлеева.

С 27 декабря 1997 по 2 января 1998 в Честохове, Польша проводился матч между Евой Минкиной и Ольгой Камышлеевой за право участия в матче за титул чемпионки мира с Зоей Голубевой. Победила Ева Минкина со счётом 8—4. Однако её матч с Голубевой не состоялся.

Дополнительный матч

Таблица 

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1997
1997 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Миньске-Мазовецком
1997
Октябрь 1977 года
Чемпионаты мира в Польше
Спорт в Польше в 1977 году